Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1996 s-a desfășurat în perioada 20 iulie - 4 august 1996, la Atlanta în Statele Unite ale Americii. Au fost 12 probe sportive, în care au participat 355 de concurenți din 97 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Cuba, Bulgaria și Kazahstan. România a câștigat două medalii de bronz (Marian Simion, Leonard Doroftei), clasându-se pe locul 16 în clasamentul după medalii.

Podium

Clasament medalii 

Box
1996